Osoby o tym nazwisku:
 Janusz Zawodny – polski politolog i historyk, wojskowy
 Roman Zawodny – polski fizyk